

Personnalités 

  (1921-2011), violoniste suisse ;
 Carl Stucki (1889-1963), diplomate et germaniste suisse ;
 Christian Stucki (né en 1985), lutteur suisse ;
 Daniel Stucki (né en 1981), footballeur suisse ;
 Sally Stucki (née en 2002), cavalière suisse de voltige ;
 Walter Stucki (1888-1963), diplomate et homme politique suisse.